Zukofsky ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Zukofsky (1904–1978), US-amerikanischer Schriftsteller
 Paul Zukofsky (1943–2017), US-amerikanischer Geiger, Dirigent und Musikerzieher

Siehe auch:
 Zuckowski
 Żukowski